Борна Соса (; 21 января 1998, Загреб, Хорватия) — хорватский футболист, защитник клуба «Штутгарт» и сборной Хорватии.

Карьера

Клубная карьера 
Борна является воспитанником загребского «Динамо».

7 марта 2015 года Соса дебютировал в чемпионате Хорватии, выйдя в стартовом составе на игру с «Загребом». 

14 мая 2018 года Борна Соса подписал контракт с немецким «Штутгартом» до июня 2023 года.

В сборной 
Борна в составе юношеской сборной Хорватии (до 17 лет) принимал участие во встречах квалификационного раунда к Чемпионату Европы на Мальте.

Соса играл в финальной части юношеского чемпионата Европы в Болгарии. На турнире защитник провёл все матчи своей команды, завоевавшей право участвовать в юношеском чемпионате мира 2015. На мировом первенстве в Чили сборная Хорватии вышла в 1/4 финала, где уступила малийцам. Борна выходил на поле в каждом из матчей своей команды на турнире.

Достижения 
 «Динамо» (Загреб)
 Чемпион Хорватии: 2014/15
 Сборная Хорватии
 Бронзовый призёр чемпионата мира: 2022

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль игрока на сайте weltfussball.de

Футболисты Хорватии
Игроки сборной Хорватии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Хорватии по футболу
Игроки ФК «Динамо» Загреб
Игроки ФК «Динамо II» Загреб
Игроки ФК «Штутгарт»